Agencja Niebezpieczeństwa (ang. InSecurity, 2011) – kanadyjski serial komediowo-obyczajowy wyprodukowany przez Vérité Films Inc. i Company Name Here Productions Inc.

Światowa premiera serialu miała miejsce 4 stycznia 2011 roku na antenie CBC. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 12 grudnia 2011 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 3 sierpnia 2013 roku w TV Puls 2.

Opis fabuły 
Serial opisuje losy Alex Cranston (Natalie Lisinska), agentki specjalnej, pracującej w Agencji Bezpieczeństwa NISA, która zrzesza najwyższej klasy szpiegów. Zajmują się oni niebezpiecznymi terrorystami i pracują dla przedstawicieli rządu.

Obsada 
 Natalie Lisinska jako Alex Cranston
 William deVry jako Peter McNeil
 Richard Yearwood jako Benjamin N’udu
 Rémy Girard jako Claude Lesage
 Matthew MacFadzean jako Burt Wilson
 Grace Lynn Kung jako Jojo Kwan

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2011